Список головних тренерів «Металурга» (Запоріжжя) в чемпіонатах України.

Станом на 1 липня 2012 року

Примітки

Посилання 
Архів сезонів «Металурга» на офіційному сайті клубу 
Список тренерів «Металурга» на офіційному сайті клубу 

Металург (Запоріжжя)